Сповідник — священик, який слухає сповідь; духівник
 Сповідник — у переносному сенсі — людина, якій відверто признаються у чомусь, повіряють заповітні думки і т. ін.
 Сповідник — особа, що прийшла на сповідь до священика
 Сповідник — лик святих

Джерело